Naledi est originellement un mot swahili signifiant « étoile ».

Sciences et techniques 
 Homo naledi est une espèce éteinte d'hominines, découverte en 2013 en Afrique du Sud.
 Selachochthonius naledi est une espèce de pseudoscorpions, de la famille des Pseudotyrannochthoniidae.

Culture et société 
 Naledi High School est une école secondaire gouvernementale située à Soweto (Afrique du Sud). Elle a joué un rôle important au début du soulèvement de Soweto en 1976.

Anthroponyme 
 Naledi Pandor (1953-) est une femme politique sud-africaine, membre de l'ANC, parlementaire et ministre.
  (1936-) est un prêtre sud-africain, évêque du Matabeleland puis du Botswana.

Toponyme 

 , une municipalité locale de l'État libre ;
 , une municipalité locale de la province du Nord-Ouest.

Épithète spécifique